Le tournoi de tennis de Cali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 11 au .

Lara Arruabarrena remporte le simple dames. En finale, elle bat Catalina Castaño.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catalina Castaño et Mariana Duque Mariño.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cali
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Cali
Sport en Colombie en 2013
Tennis en février  2013